In Armenien bestehen folgende gesetzliche feierliche Tage und Gedenktage:

Einzelnachweise 

Feste und Brauchtum (Armenien)
Armenien